Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 778 dans le monde.

 Route 778 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 778 en France